Regona ima više značenja:
 Regona, Brescia
 Regona, Cremona
 Regona, Lodi